Вячесла́в Варна́зович Арутюня́н (; 10 августа 1948, Ахалкалаки, Грузинская ССР — 27 февраля 2009, Москва) — армянский военный деятель, генерал-майор армии (1992), старший брат Вагаршака Арутюняна.

 1968—1973 — юридический факультет Кубанского государственного университета.
 1973—1987 — участвовал в боях Афганистана.
 1987—1991 — работал в аппарате национальной безопасности Армении.
 1991—1993 — первый заместитель министра национальной безопасности Армении.
 1993—1997 — советник премьер-министра Армении.
 1997—2002 — был министром по чрезвычайным ситуациям Армении.
Скончался 27 февраля 2009 года, похоронен на Хованском кладбище в Москве.

Примечания 

Выпускники Кубанского государственного университета
Министры по чрезвычайным ситуациям Армении
Генерал-майоры (Армения)
Похороненные на Хованском кладбище